«Гоп со смыком» — «одна из самых известных и одновременно одна из самых своеобразных уличных баллад первой половины XX века». В разных вариантах существовала с 1920-х годов. Наряду с «Муркой» считается одной из самых известных блатных песен. В отличие от многих других блатных песен, которые очень сентиментальны, «Гоп со смыком» отличается бурным оптимизмом.

«Гоп» — это вор, «смык» — обыск. «Гоп со смыком» — процесс отнимания денег с последующей проверкой карманов жертв.

Гоп со смыком, скорее всего, чисто вымышленный персонаж — гопник, то есть налётчик, домушник или карманник, хотя иногда упоминается некий реальный грабитель из банды Мишки Япончика. Существуют как чисто русские, так и «одесские» варианты с украинизмами и идишизмами. Песня получила популярность в варианте Леонида Утёсова. Сам Утёсов исполнял песню на «одесский» вариант с заметным украинским акцентом, например, «меня» он произносил как «мине».

Более правдоподобный вариант излагает С. Ю. Неклюдов в своей статье, посвящённой разбору этой песни. По его мнению, «Гоп со смыком можно понять как … „взломщик со своим инструментом“», что вполне согласуется с текстом песни.

Певец Аркадий Северный, исполняя песню живьём, в предисловии повествует о том, что на старом одесском жаргоне «Гоп со смыком» — это скрипач. Смык, в данном случае, смычок от скрипки. Там же он рассказывает легенду о некоем воре, который под видом скрипача попадал на свадьбы, и, дождавшись опьянения гостей, обворовывал их и хозяев дома.

Варианты 
Вариант Леонида Утесова:
Жил-был на Подоле Гоп-со-смыком,
Славился своим басистым криком.
Глотка была прездорова,
И мычал он, как корова,
А врагов имел мильон со смыком.

Гоп-со-смыком — это буду я!
Вы, друзья, послушайте меня:
Ремеслом избрал я кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
Исправдом скучает без меня!

Ой, если дело выйдет очень скверно
И меня убьют тогда, наверно…
В рай все воры попадают,
Пусть, кто честные, все знают,
Нас там через чёрный ход пускают.

В раю я на «работу» тоже выйду.
Возьму с собой я дудку1, шпалер2, митру3…
Деньги нужны до зарезу —
К Богу в гардероб залезу.
Я Его намного не обижу!

Бог пускай карманы там не греет,
Что возьму, пускай не пожалеет:
Слитки золота, караты,
На стене висят халаты —
Дай Бог нам иметь, что Бог имеет!

Иуда Скариотский там живёт.
Скрягой меж святыми он слывёт.
Ой, подлец тогда я буду, —
Покалечу я Иуду,
Знаю, где червонцы он кладёт!
Сленговые названия воровского инструмента в сборнике искажены, Утёсов поёт другие слова:
 бунку = фомку, инструмент взломщика;
 шпайер (шпаер) = пистолет (идиш);
 выдру = верёвку.

В середине 30-х годов в Москве знали слова и пели эту песню школьники начальных классов:
Заложу я руки в брюки
И пойду гулять со скуки
Гоп со смыком это буду я! да-да!

Исполнители 
 Входит в альбом Мелодии и ритмы Гулага группы Gulag Tunes
 Аркадий Северный
 В фильме 1968 года «На войне как на войне»:
Жил-был на Украине мальчишка,
Обожал он тёмные дела,
По карманам часто смыкал,
В драке всех ножом он тыкал,
И за это звали его Смыком.

Вот пошли фашисты на войну
Прямо на советскую страну,
На Украине фашисты
Власть организуют быстро,
Стал фон Гоп одесским бургомистром.

И помощник нужен был ему,
И фон Гоп отправился в тюрьму:
«Эй, блатные, арестанты,
Вы на этот счёт — таланты,
Кто ко мне желает в адъютанты?»

На утро вылетает Ванька Смык:
«С немцами работать не привык,
Но вы — фашисты, мы — бандиты,
Все одною ниткой шиты,
Будем мы работать знаменито».

Фон Гоп со Смыком спаяны на век,
Но вдруг приходит к ним наш человек,
А в руке его граната.
Гоп спросил: «А что вам надо?»,-
Тот ответил: «Смерть принёс для вас я, гадов»,

Вот теперь и кончилась баллада,
На осине два повисших гада,
Гоп налево, смык направо,
Кто послушал, скажет: «Так и надо!»…

В фильме песню исполняет Леонид Пугачёв (1928—1987), артист и исполнитель песен (Харьков).

См. также 
 Гопак — национальный украинский танец.
 Гоп со смыком — название трека группы «Чёрная экономика»

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни России
Песни Украины
Блатные песни
Уличное искусство
Песни Леонида Утёсова
Песни Аркадия Северного